Le Sonnet 32 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : IF thou ſuruiue my well contented daie,
When that churle death my bones with duſt ſhall couer
And ſhalt by fortune once more re-ſuruay:
Theſe poore rude lines of thy deceaſed Louer:
Compare them with the bett'ring of the time,
And though they be out-ſtript by euery pen,
Reſerue them for my loue,not for their rime,
Exceeded by the hight of happier men.
Oh then voutſafe me but this louing thought,
Had my friends Muſe growne with this growing age,
A dearer birth then this his loue had brought:
To march in ranckes of better equipage:
   But ſince he died and Poets better proue,
   Theirs for their ſtile ile read,his for his loue.

Notes et références

Liens externes
Paraphrase and analysis (Shakespeare-online)

031